Сен-Марте́н-де-ла-Плас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 110 км на схід від Нанта, 36 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 464 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1191,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-де-ла-Плас на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Мартен-де-ла-Плас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-де-ла-Плас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара